North Western Upolu, regió de l'illa d'Upolu (Samoa)
 Universitat Northwestern (del seu nom en anglès Northwestern University), universitat privada, amb seu a Evanston (Illinois), als Estats Units
 North-West University, universitat pública, amb seu a Potchefstroom, a Sud-àfrica
 Nintendo Wii U, consola de videojocs de sobretaula de Nintendo, successora de la Wii